Фло́рин (Florin):
 Флорин — монета различных европейских стран и колоний.
 Флорин (имя) — румынское имя.

Фамилия 
 Флорин, Виктор Анатольевич (1899—1960) — советский учёный в области механики грунтов, оснований и фундаментов.
 Флорин, Вильгельм (1894—1944) — деятель германского и международного рабочего движения.
 Флорин, Карл Рудольф (1894—1965) — шведский ботаник.
 Флорин, Магнус (род. 1955) — шведский писатель.
 Флорин, Николай Анатольевич (1891—1972) — бельгийский учёный русского происхождения, один из пионеров вертолётостроения.
 Флорин, Петер (1921—2014) — политик и дипломат ГДР, сын Вильгельма Флорина.

См. также 
 Флорина